«Стадио́н» — название станций метрополитенов в различных городах.

 «Стадион» (станция метро, Вена)
 «Стадион» (станция метро, Варшава) — строящаяся станция Варшавского метрополитена
 «Стадион» (станция метро, Стокгольм)
 «Стадион» (станция метро, Казань) (проектируемая)